Calder – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Calder – rzeka w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)